Pielen ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Seidel-Pielen (* 1955), deutscher Journalist und Publizist
 Ludwig Pielen (1910–1998), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Silke Pielen (* 1955), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Bielen (Begriffsklärung)